Vicenç Navarro i López (Gironella, 1937), politòleg i sociòleg.
 Vicenç Navarro Romero (València, 1888 - Barcelona, 1979), escultor.